Brilliant (mot anglais signifiant brillant, génial) peut désigner :

 Brilliant, une goélette construite en 1932 ;
 Brilliant, un groupe de musique britannique des années 1980 ;
 Brilliant, un album du groupe Ultravox sorti en 2012 ;
 Brilliant, une municipalité de l'Alabama aux États-Unis ;
 Brilliant, une localité de Colombie-Britannique au Canada ;
 , un film de Roger Cardinal sorti en 2004.
Homonymie